Romániai települések
 Nagylankás, Krassó-Szörény megye
 Luncavița, Tulcea megye